

Алешево — присілок, Канаський район, Чувашія
 Алешево — присілок, Лузький район, Кіровська область